Stowford – civil parish w West Devon, Devon (Anglia)
 Stowford (Bradworthy) w civil parish Bradworthy, Torridge, Devon
 Stowford (Bratton Fleming) w civil parish Bratton Fleming, North Devon
 Stowford (Chittlehampton) w civil parish Chittlehampton, North Devon
 East Stowford
 Stowford (Colaton Raleigh) w civil parish Colaton Raleigh, East Devon
 Stowford (Halwill) w civil parish Halwill, Torridge
 Stowford (Sidmouth) w civil parish Sidmouth, East Devon